Gojko Mitić – attore e stuntman serbo
 Ilija Mitić – ex calciatore jugoslavo naturalizzato statunitense
 Mihajlo Mitić – pallavolista serbo
 Milan Mitić – ex calciatore serbo
 Rajko Mitić – calciatore e allenatore di calcio jugoslavo
 Vukica Mitić – cestista jugoslava